Соревнования по боксу на летних Олимпийских играх 1988 года проходили во дворце спорта Хамшил Студентс Гимназиум () с 17 сентября по 2 октября. Соревнования проводились в 12 весовых категориях, в которых приняли участие 432 спортсмена из 106 стран. Южная Корея, СССР и США выставили своих боксёров во всех весовых категориях, Куба же не принимала участия в Олимпийских играх, что крайне отрицательно отразилось на качестве соревнований. Турнир посетило 97 709 зрителей.

В марте 1988 года состоялся предолимпийский турнир.

Медалисты

Судьи 

  Муили Аде-Оджо
  Элмо Адольф
  Димитр Дору Банчу
  
  Освальдо Бисбаль
  Амадор Бургильос
  Стэнли Вачанга
  Вернер Вегшайдер
  Теодорос Видалис
  Дхармасири Виракун
  Мухамед Газнави
  Заур Гваджава
  Питер Гедоан
  Мариус Гирамо Лугбо
  Рональд Марк Грегор
  Альберто Дюран
  Боб Д. Касуле
  Вилли Келлерман
  Ким Ён Пэ
  Мулуд Курад
  Хиуад Ларби
  Альдо Леони
  Ли Чжэ Ин
  Габи Манчини
  Луис Минами
  Артуро Моралес
  Такуя Мороока
  Мухамед
  
  Шандор Пайар
  Стойно Парлапанов
  Виктор Плавец
  Рышард Редо
  Родерик Робертсон
  Стиг Ронге
  Агустин Сарагоса
  Ромео Сомодио
  Сомпонг Сукар
  Кейт Уокер
  Хан Дун Чин
  Абдул Хани
  Бунаб Хеди
  Хун Цзун-Юн
  Чо Сок Ин

Ссылки 
 Бокс на Олимпийских играх 1988
 Официальные результаты Отчёт о подготовке

1988 год в боксе
Международные соревнования по боксу в Республике Корея